

Geografia
Romania
 Lunca – comune del distretto di Bihor
 Lunca – comune del distretto di Botoșani
 Lunca – comune del distretto di Mureș
 Lunca – comune del distretto di Teleorman
 Lunca Banului – comune del distretto di Vaslui
 Lunca Bradului – comune del distretto di Mureș
 Lunca Cernii de Jos – comune del distretto di Hunedoara
 Lunca Corbului – comune del distretto di Argeș
 Lunca de Jos – comune del distretto di Harghita
 Lunca de Sus – comune del distretto di Harghita
 Lunca Ilvei – comune del distretto di Bistrița-Năsăud

Persone
 Alexandra Lunca – calciatrice rumena
 Gabi Luncă – cantante rumena